Каталин Ковач (; род. 29 февраля 1976 года в Будапеште, Венгрия) — венгерская спортсменка (гребля на байдарках), трёхкратная олимпийская чемпионка, 31-кратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы и Венгрии. По количеству титулов чемпионки мира занимает первое место в истории гребли на байдарках и каноэ, обойдя в 2010 году по этому показателю прославленную Биргит Фишер.

В 2002 и 2003 годах признавалась лучшей спортсменкой Венгрии. В 2005, 2006 и 2010 годах экипаж двойки Ковач с Наташей Душев-Янич признавался лучшей спортивной командой Венгрии.

На 4 Олимпийских играх подряд (2000, 2004, 2008 и 2012) Каталин неизменно выигрывала золото или серебро на дистанциях 500 метров и в составе двоек, и в составе четвёрок. За всю олимпийскую карьеру единственный раз, когда Ковач осталась без награды, были заезды одиночек на Играх 2008 года в Пекине, где венгерка стала четвёртой.

Чемпионкой мира Ковач впервые стала в 1998 году в Сегеде, а последний раз — в 2011 году там же в Сегеде. Самым успешным для Каталин стал ещё один домашний чемпионат мира 2006 года в Сегеде, где она стала 6-кратной чемпионкой мира. Кроме 31 золотой медали на её счету ещё 6 серебряных и 3 бронзовые медали чемпионатов мира.

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр
 Кёбан, Рита

Ссылки 
 

Гребцы на байдарках и каноэ Венгрии
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2000 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2004 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы Европы по гребле на байдарках и каноэ